On est au monde — це відео-збірка французького рок-гурту Noir Désir. Режисер - Henri-Jean Debon. 

Касета містила всі (на той час) кліпи гурту; живе виконання бі-сайдів Back To You, C'Est Ça, Résistez); інтерв'ю з учасниками гурту; та документальний фільм про поїздку гурту до СРСР, у 1990 році. Ця відео-збірка не перевидавалась з моменту виходу.

Треклист 
89-94
	 	URSS (Copie De Travail) 	
	 	Pubs "Veuillez Rendre L'Âme…" 	
	 	En Route Pour La Joie 	
	 	Pubs "Tostaky" 	
	 	Todo Esya Casi Aqui 	
	 	Tostaky 	
	 	Pubs "Live" 	
	 	Oublié (Live 93) 	
	 	Les Écorchés (Live 93) 	
	 	Marlène (Live 93) 	
	 	C'Est Ça, Résistez… 	
	 	Marlène 	
	 	Marlène (Niceley Mix) 	
96-97
	 	Un Jour En France 	
	 	Back To You (Divan Du Monde) 	
	 	À Ton Étoile 	
	 	Projections : One Trip, One Noise 	
	 	Projections : Le Fleuve 	
	 	Pubs "L'Homme Pressé" 	
	 	L'Homme Pressé 	
	 	Pubs "L'Homme Pressé" II 	
	 	Pubs "666.667 Club"

Посилання 
 Офіційний сайт Noir Désir 
 Реліз на порталі Discogs.com 

Альбоми Noir Désir